Ergersheim (Duitsland), een gemeente in Duitsland
Ergersheim (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk